Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi 2014 – pierwsza edycja corocznego żużlowego turnieju indywidualnego mającego na celu wyłonienie najlepszego zawodnika Speedway Ekstraligi w sezonie. Zawody zostały rozegrane 22 sierpnia 2014 na stadionie miejskim w Tarnowie.

Pierwszym triumfatorem został Emil Sajfutdinow. Rosjanin roprezentujący  zwyciężył z kompletem punktów.

Zawodnicy nominowani 
Do udziału w zawodach nominowano po dwóch zawodników z każdej drużyny Speedway Ekstraligi. Jeden zawodnik krajowy oraz jeden obcokrajowiec z najwyższymi średnimi biegowymi po 10. kolejce rozgrywek.

Lista zawodników nominowanych do udziału w finale IMME:
  Tai Woffinden ()
  Maciej Janowski (WRO)
  Nicki Pedersen ()
  Piotr Pawlicki (LES)
  Martin Vaculík ()
  Janusz Kołodziej (TAR)
  Peter Kildemand ()
  Grzegorz Walasek (CZE)
  Leon Madsen ()
  Krystian Pieszczek (GDA)
  Jarosław Hampel ()
  Andreas Jonsson (ZIE)
  Krzysztof Kasprzak ()
  Niels Kristian Iversen (GOR)
  Darcy Ward ()
  Paweł Przedpełski (TOR)

W pierwotnym terminie rozegrania IMME odbył się również drugi finał indywidualnych mistrzostw świata juniorów, w którym zaplanowany udział mieli Piotr Pawlicki oraz Krystian Pieszczek. W związku z tym zostali zastąpieni odpowiednio przez Przemysława Pawlickiego oraz Artura Mroczkę. Z powodu kontuzji wycofali się Peter Kildemand oraz Grzegorz Walasek. Ich miejsca zajęli Michael Jepsen Jensen oraz Rune Holta.
 Piotr Pawlicki →  Przemysław Pawlicki (LES)
 Krystian Pieszczek →  Artur Mroczka (GDA)
 Peter Kildemand →  Michael Jepsen Jensen (CZE)
 Grzegorz Walasek →  Rune Holta (CZE)

Ze względu na przełożenie turnieju o Grand Prix Łotwy, odwołano finał IMME. Nowy termin wyznaczono na 22 sierpnia 2014. Z powodu obowiązku startu w zawodach ligowych z zawodów wycofali się Niels Kristian Iversen oraz Michael Jepsen Jensen. Duńczycy zostali zastąpieni odpowiednio przez Mateja Žagara i Emila Sajfutdinowa. Paweł Przedpełski został powołany do reprezentacji na finał DMŚJ. W jego miejsce wystartował Adrian Miedziński. 
 Niels Kristian Iversen →  Matej Žagar (GOR)
 Michael Jepsen Jensen →  Emil Sajfutdinow (TOR)
 Paweł Przedpełski →  Adrian Miedziński (TOR)
 Andreas Jonsson →  Piotr Protasiewicz (ZIE)

Lista startowa 
Numery startowe zawodów:

 Darcy Ward
 Maciej Janowski
 Matej Žagar
 Janusz Kołodziej
 Jarosław Hampel
 Tai Woffinden
 Leon Madsen
 Emil Sajfutdinow
 Nicki Pedersen
 Krzysztof Kasprzak
 Adrian Miedziński
 Przemysław Pawlicki
 Piotr Protasiewicz
 Rune Holta
 Martin Vaculík
 Artur Mroczka
 Ernest Koza – zawodnik rezerwowy
 Damian Dąbrowski – zawodnik rezerwowy

Finał 
Finał rozegrano według następującej formuły: po 20 biegach zasadniczych, dwóch zawodników z największą liczbą punktów (E.Sajfutdinow, M.Vaculík) awansowało bezpośrednio do finału, natomiast o dwa pozostałe miejsca rozegrano dwa biegi półfinałowe, z udziałem zawodników z miejsc 3–10. Z tych biegów do finału awansowali zwycięzcy (K.Kasprzak, D.Ward). O miejscach w klasyfikacji końcowej decydował bieg finałowy, zakończony zwycięstwem E.Sajfutdinowa przed D.Wardem, M.Vaculíkiem i K.Kasprzakiem.

 Tarnów, 22 sierpnia 2014
 Sędzia: Krzysztof Meyze
 Widzów: ok. 6 000

Zobacz też 
 Indywidualne mistrzostwa Polski na żużlu
 Ekstraliga na żużlu

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 IMME – oficjalna witryna zawodów

2014
2014 w sporcie żużlowym
2014 w polskim sporcie